Meduse  – animali acquatici appartenente agli cnidari
Meduse (Meduzot) – film del 2007 diretto da Shira Geffen ed Etgar Keret
Méduse  – fregata francese
Le Meduse  –

Pagine correlate
Medusa

Altri progetti